Эна́йм — французский топоним:

 Энайм () — город и коммуна в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, административный центр одноимённого кантона.
 Энайм () — кантон в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн.

См. также 
 Оэнайм () — коммуна в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, кантон Бишвиллер.